Rudolf Donath ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Donath (Pädagoge) (1895–nach 1953), deutscher Pädagoge
 Rudolf Donath (Politiker) (1908–1986), deutscher Politiker (SPD)
 Rudolf Donath (Schauspieler) (1932–2016), deutscher Schauspieler